Aldo Curti – calciatore italiano
 Aldo Agostino Curti (n. 1987) – cestista camerunese naturalizzato francese